Le Championnat de Formule 3 FIA 2021 est la troisième saison du championnat de Formule 3 FIA, qui succède au GP3 Series et au championnat d'Europe de Formule 3. Comportant 21 courses réparties en 7 manches, il démarre le  à Barcelone et se termine le  à Sotchi.

Repères en début de saison

Transferts 
 Matteo Nannini quitte Jenzer Motorsport pour HWA Racelab.
 Dennis Hauger quitte Hitech Grand Prix pour Prema Racing.
 Olli Caldwell quitte Trident Racing pour Prema Racing.
 Frederik Vesti quitte Prema Racing pour ART Grand Prix.
 Roman Staněk quitte Charouz Racing System pour Hitech Grand Prix.
 David Schumacher quitte Carlin Buzz Racing pour Trident.
 Clément Novalak quitte Carlin Buzz Racing pour Trident.
 Jack Doohan quitte HWA Racelab pour Trident.
 Logan Sargeant quitte Prema Racing pour Charouz Racing System.
 Enzo Fittipaldi quitte HWA Racelab pour Charouz Racing System.

Débutants 
 Arthur Leclerc, vice-champion de Formule 3 régionale, fait ses débuts chez Prema Racing.
 Ayumu Iwasa, champion de France de Formule 4, fait ses débuts chez Hitech Grand Prix.
 Jak Crawford, vice-champion d'Allemagne de Formule 4, fait ses débuts chez Hitech Grand Prix.
 Jonny Edgar, champion d'Allemagne de Formule 4, fait ses débuts chez Carlin Buzz Racing.
 Pierre-Louis Chovet, deux manches en 2020 et cinquième de Formule 3 régionale, quitte Hitech Grand Prix pour Jenzer Motorsport.
 Rafael Villagómez, sixième du championnat de France de Formule 4, fait ses débuts chez HWA Racelab.
 Amaury Cordeel, quinzième de Formula Renault Eurocup, fait ses débuts chez Campos Racing.
 Oliver Rasmussen, troisième de Formule 3 régionale, fait ses débuts chez HWA Racelab.
 Lorenzo Colombo, cinquième de Formula Renault Eurocup, fait ses débuts chez Campos Racing.
 Ido Cohen, septième d'Euroformula Open, fait ses débuts chez Carlin Buzz Racing.
 Victor Martins, champion de Formula Renault Eurocup, fait ses débuts chez MP Motorsport.
 Caio Collet, vice-champion de Formula Renault Eurocup, fait ses débuts chez MP Motorsport.
 Tijmen van der Helm, douzième de Formula Renault Eurocup, fait ses débuts chez MP Motorsport.
 Filip Ugran, huitième du championnat d'Italie de Formule 4, fait ses débuts chez Jenzer Motorsport.
 Reshad de Gerus, dix-septième de Formula Renault Eurocup, fait ses débuts chez Charouz Racing System.
 László Tóth, seizième de Formula Renault Eurocup, fait ses débuts chez Campos Racing.
 Kaylen Frederick, champion de Grande-Bretagne de Formule 3, fait ses débuts chez Carlin Buzz Racing.
 Johnathan Hoggard, vice-champion de Grande-Bretagne de Formule 3 en 2019, fait ses débuts chez Jenzer Motorsport.
 Zdeněk Chovanec fait ses débuts chez Charouz Racing System à partir de la cinquième manche.
 Ayrton Simmons fait ses débuts chez Charouz Racing System pour la dernière manche.

Retours 
 Juan Manuel Correa, victime d'un très grave accident en Formule 2 en 2019 fait son retour à la compétition et signe chez ART Grand Prix.

Départs 

 Oscar Piastri, champion en titre, part en Formule 2 où il courra pour la même équipe qu'en Formule 3 FIA : Prema Racing.                                               
 Théo Pourchaire, vice-champion en titre, part en Formule 2 où il courra pour la même équipe qu'en Formule 3 FIA : ART Grand Prix.                               
 Liam Lawson, cinquième du championnat 2020, part en Formule 2 où il courra pour la même équipe qu'en Formule 3 FIA : Hitech Grand Prix.
 David Beckmann, sixième du championnat 2020, part en Formule 2 où il courra pour Charouz Racing System.
 Lirim Zendeli, huitième du championnat 2020, part en Formule 2 où il courra pour MP Motorsport.
 Richard Verschoor, neuvième du championnat 2020, part en Formule 2 où il courra pour la même équipe qu'en Formule 3 FIA : MP Motorsport.
 Bent Viscaal, treizième du championnat 2020, part en Formule 2 où il courra pour Trident Racing.
 Alessio Deledda, trente-quatrième du championnat 2020, part en Formule 2 où il courra pour HWA Racelab.
 Alex Peroni, dixième du championnat 2020, part courir en Indy Lights.

Écuries et pilotes 
Toutes les écuries disposent de châssis Dallara F3/19 équipés de moteurs Mecachrome V6 et chaussés de pneumatiques Pirelli.

Résultats des tests de pré-saison

Calendrier 
Le 4 septembre 2021, il est annoncé que la dernière manche prévue du 22 au 24 octobre sur le Circuit des Amériques, à Austin est annulée et remplacée par une manche qui sera disputée sur l'Autodrome de Sotchi en Russie, du 24 au 26 septembre.

Résultats

Classements

Système de points 
Les points des 3 courses sont attribués aux 10 premiers pilotes classés. La pole position de la course principale rapporte 4 points, et dans chaque course, 2 points sont attribués pour le meilleur tour en course réalisé par un pilote finissant dans le top 10. Ce système d'attribution des points est utilisé pour chaque manche du championnat.

Les qualifications déterminent l'ordre de départ de la course principale (course 3). L'ordre de départ de la course 1 est déterminé selon l'ordre des qualifications avec les douze premiers pilotes inversés. L'ordre de départ de la course 2 est déterminé selon l'ordre d'arrivée de la course 1 avec les douze premiers pilotes inversés. 

Course principale (course 3) :

Courses sprint (courses 1 et 2) :

Classement des pilotes

Classement des écuries

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Championnat du monde de Formule 1 2021
 Championnat de Formule 2 2021
 Championnat d'Europe de Formule 3 régionale 2021

Championnat de Formule 3
Sport automobile en 2021